

Geologia 
 ACQ – Formazione di Acquenere – sul monte Baldo, in provincia di Trento – sintema stratigrafico del Trentino-Alto Adige

Città 
 Acq (Francia) – comune francese